Barbaro peut désigner , un cheval de course (2003-2007).
Autres usages :

Patronyme 
 La famille Barbaro une famille noble de Venise.
 Barbaro un clan de la 'Ndrangheta, mafia calabraise.

Toponyme
 Villa Barbaro, dite villa Volpi est une villa veneta conçue par l'architecte Andrea Palladio entre 1550 et 1560 ;
 Mont Barbaro ou mont Gauro, une des bouches éruptives des Champs Phlégréens.